Nykyrka var namnet på tre landskommuner i Sverige:

Nykyrka landskommun, Södermanland
Nykyrka landskommun, Västergötland
Västra Ny landskommun (Nykyrka landskommun före 1892)